Volonte, Volonté oder Volontè ist der Familienname folgender Personen:

 Darío Volonté (* 1963), argentinischer Operntenor
 Eraldo Volonté (1918–2003), italienischer Jazzmusiker
 Gian Maria Volonté (1933–1994), italienischer Schauspieler
 Luca Volontè, Politikwissenschaftler, Politiker und Ex-Chef der EVP-Fraktion im Europarat